Наталья Леонидовна Еремия (21 ноября 1948, Сороки, Молдавская ССР — 26 июня 2013, Кокшетау, Казахстан) — советский и казахстанский филолог, специалист в области лексикографии, кандидат филологических наук, академический профессор. Отличник народного образования Казахской ССР, обладательница титула Женщина года (1999) и Почетной золотой медали Второго тысячелетия (2000), присуждаемой авторитетной общественной организацией США Американским Биографическим Институтом. Ученица Л. В. Малаховского и В. П. Беркова.

Биография 
В 1970 г. окончила Кокчетавский педагогический институт (факультет иностранных языков). Проработала в качестве ассистента на кафедре английского языка в течение трех лет.

В 1973 г. поступила на очное отделение целевой аспирантуры Ленинградского отделения Института Языкознания АН СССР. За годы аспирантуры написала диссертацию на тему: «Принципы построения системы учебных толковых словарей (на материале англоязычной лексикографии)», которую защитила в 1980 г. В том же году была избрана заведующей кафедрой английской филологии, а после объединения двух кафедр возглавляла кафедру английского языка до 1990 г.

В 1984 г. ВАК СССР присвоил ей звание доцента.

В 1990 году стала отличником народного образования Казахской ССР.

Принимала участие в научных конференциях в Москве, Ленинграде, Симферополе, Алматы, выступая с докладами по актуальным проблемам лексикографии. Всего имеет более 90 публикаций.

Достижения Н. Л. Еремия не остались незамеченными: в конце 1998 г. её имя было включено в 6-е издание Международного биографического справочника «Кто есть кто среди женщин-профессионалов». В феврале 1999 г. Международный Исследовательский Совет Американского Биографического Института присвоил ей титул мира «Женщина года-1999». В этом же году была награждена «Почетной золотой медалью Второго тысячелетия».

В 2006 году решением Ученого совета Кокшетауского госуниверситета им. Ш. Ш. Уалиханова ей присвоено академическое звание профессора. Под её руководством выполнены и защищены многочисленные магистерские диссертации.

В 2012 г. в связи с 50-летием университета за непрерывную работу и особые заслуги в развитии КГУ им. Ш. Уалиханова награждена юбилейным знаком «Көкшетау мемлекеттік университетінiң ардагерi»

25 июня была доставлена в Акмолинскую областную больницу, где 26 июня 2013 года скончалась от инфаркта. Похоронена на Кокшетауском городском кладбище.

Основные научные труды 
 Проблема создания учебных толковых словарей родного языка /к истории вопроса./ // Лингвистические исследования 1975. — Москва, 1975, с.84-93
 Типы толкования слов в учебных толковых словарях английского языка. // Лингвистические исследования 1975. — Москва, 1975, с.94-108
 Система учебных толковых словарей английского языка (в соавт. c Л. В. Малаховским). // Иностранные языки в школе. — М.,1976, с.96-100
 О принципах отбора экзотизмов и иноязычных вкраплений в учебные толковые словари. // Лингвистические исследования 1976. Вопросы лексикологии, лексикографии и прикладной лингвистики. — М.,1976, с. 93-94
 Отражение новой лексики в учебных толковых словарях английского языка. // Лингвистические исследования 1978. — Москва, 1978, с. 46-52
 Роль этимологических справок в учебных толковых словарях. // Лингвистические исследования 1980. Диахрония и типология языков. — М., 1980. с. 99-106
 Принципы построения системы учебных толковых словарей родного языка. // Теория и практика современной лексикографии. — Ленинград, 1984, с.165-176
 Особенности использования иллюстративного материала в системе учебных толковых словарей родного языка. // Современное состояние и тенденции развития отечественной лексикографии. — Москва, 1988, с. 68-69
 Аббревиатуры как объект лексикографического описания в учебных толковых словарях для иностранцев. // Валихановские чтения-3. -Кокшетау, 1996, с. 21-30
 Лексикографические инновации в «Словаре активного усвоения лексики английского языка» издательства Лонгман. (в соавторстве с Черепановой Л. В.) // Валихановские чтения-3. — Кокшетау, 1996, с. 4-14
 О нетрадиционных типах статей во Втором Словаре Неологизмов Барнхарта. (в соавторстве с Малаховским Л. В.) // Проблемы лексикографии. Изд-во СПбУ. — Санкт-Петербург, 1997, с. 3-19
 Синонимические этюды и заметки об употреблении слов в толковых словарях английского языка. // Вопросы лингвистики, литературоведения и методики обучения иностранному языку в высшей школе. — Кокшетау, 2000, с. 71-77
 Принципы формирования словника в учебных словарях Торндайка-Барнхарта. // Вестник КГУ им. Ш. Уалиханова, № 1. — Кокшетау, 2000, с. 171—177
 Структура словарной статьи в учебных словарях Торндайка-Барнхарта. // Вестник КГУ им. Ш.Уалиханова., № 2. — Кокшетау, 2000, с. 122—128
 Стилистические пометы в учебно-толковых словарях английского языка. // Стилистика и теория языковой коммуникации. — М., 2005, с. 372—373
 Синонимические определения в учебных толковых словарях английского языка.// Актуальные проблемы образования и науки на современном этапе. Сб. мат. Межд. научно-практ. конф., посв. 5-летию Кокш. ун-та им. А. Мырзахметова. Том 2. — Кокшетау, 2005, с. 37-39.

Пособия и словари 
 Английские омонимы и 1000 английских слов, сходных с русскими. — Учебно-справочное пособие по английской лексике. — Санкт-Петербург- Филиал изд-ва «Просвещение», 2004. Соавтор: Малаховский Л. В.
 Краткий англо-русский и русско-английский словарь лексикографических терминов. — Кокшетау: Келешек-2030, 2008.
 Английский язык. — Грамматический справочник для школьников и абитуриентов. — Кокшетау, 2010. Соавтор: Новокрещенов А. П.
 A manual of practical stylistics and stylistic analysis. — Kokshetau, 2006.
 The art of public speaking. — Kokshetau, 2008.

Лингвисты СССР
Лингвисты Казахстана
Выпускники Кокчетавского педагогического института‎
Преподаватели вузов Казахстана
Отличники народного просвещения Казахской ССР
Женщины-лингвисты
Похороненные в Кокшетау